Лос Борегос има више значења:

 Лос Борегос (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Борегос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Борегос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Борегос, Лас Борегас (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Борегос (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Борегос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Борегос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Борегос (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Борегос (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Борегос (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Борегос (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику